Stanisławów Pierwszy peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Stanisławów Pierwszy, village de la voïvodie de Łódź
 Stanisławów Pierwszy, village de la voïvodie de Mazovie